Тамбве — конголезская фамилия.

Известные носители 
 Тамбве, Патийо — футболист.
 Тамбве, Патрик (род. 1975) — легкоатлет.